Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2012 to 22. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmuje dwie konkurencje: cross-country i zjazd, w obu zaplanowano po siedem zawodów. Pierwsze zawody odbyły się 17 marca 2012 roku w południowoafrykańskim Pietermaritzburgu, a ostatnie zaplanowano na 16 września 2012 w norweskim Hafjell.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Francuzka Julie Bresset wśród kobiet oraz Czech Jaroslav Kulhavý wśród mężczyzn, a w downhillu: Brytyjka Tracy Moseley wśród kobiet oraz Amerykanin Aaron Gwin wśród mężczyzn. W tym sezonie w cross-country zwyciężyli Kanadyjka Catherine Pendrel i Szwajcar Nino Schurter, a w downhillu Brytyjka Rachel Atherton oraz Amerykanin Aaron Gwin, który obronił tytuł sprzed roku.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  

Puchar Świata w kolarstwie górskim
2012 w kolarstwie